Die Division 1 1987/88 war die 50. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurden zum fünften Mal seit 1961 die AS Monaco.

Erster Spieltag war der 18. Juli 1987, letzter Spieltag der 4. Juni 1988. Es gab eine zweimonatige Winterpause vom 20. Dezember bis 18. Februar.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 17. Platz abgeschlossen hatten, dazu zwei direkte Aufsteiger aus der zweiten Division und der Gewinner der Relegationsrunde. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 zwei Klubs aus dem äußersten Norden (OSC Lille, Racing Lens),
 drei aus Paris beziehungsweise der Bourgogne (Paris Saint-Germain, der umbenannte Matra Racing Paris, AJ Auxerre),
 einer aus dem Nordosten (FC Metz),
 vier aus dem Nordwesten (Le Havre AC, Brest Armorique FC, FC Nantes, Stade Laval),
 drei aus dem Südwesten (Aufsteiger Chamois Niort, Titelverteidiger Girondins Bordeaux, FC Toulouse),
 sieben aus dem Südosten (AS Saint-Étienne, Aufsteiger Montpellier La Paillade SC, Olympique Marseille, SC Toulon-Var, OGC Nizza, Relegationssieger AS Cannes, AS Monaco).

Saisonverlauf 
Es galt die Zwei-Punkte-Regel; bei Punktgleichheit gab die Tordifferenz den Ausschlag für die Platzierung.

Vor Beginn der Spielzeit wurde die Favoritenrolle hauptsächlich Olympique Marseille und Titelverteidiger Girondins Bordeaux zugeschrieben, aber Monaco startete gleich mit einem Sieg über den Süd-Rivalen OM in die Saison und sicherte sich schnell einen Vorsprung, der bis zum Ende nie weniger als drei Punkte betrug. Dem jungen Trainer Wenger war es auf Anhieb gelungen, um die Neuzugänge Battiston in der Abwehr, Sturmspitze Hateley und Hoddle als „genialen, virtuosen Regisseur“ eine geschlossene mannschaftliche Einheit zu formen, die ihr Publikum häufig „verzauberte“. Während die Monegassen zwischen Mitte August und Mitte März nur eine einzige Niederlage – und das ausgerechnet gegen Aufsteiger Niort im eigenen Stadion – hinnehmen mussten, fiel insbesondere Marseille früh zurück und verzeichnete am Saisonende 15 Niederlagen. Auch die Girondins bezwangen Olympique am fünften Spieltag, gaben aber insbesondere vor heimischem Publikum schon früh unerwartet viele Zähler ab, so gegen Le Havre, Toulouse und Cannes. Dagegen überraschten die Aufsteiger aus Montpellier, die insbesondere nach der Winterpause, wo nicht nur Liganeulinge häufig schwächeln, den „Turbo zündeten“. Die Mannschaft gewann in Le Havre, Metz und bei Matra Racing, produzierte zuhause eine Serie von Kantersiegen (6:0 gegen Brest, 5:0 gegen Saint-Étienne, jeweils 4:0 gegen Lens und Marseille), wies den mit Abstand erfolgreichsten Angriff der Division 1 auf, wurde zum punktbesten Team der Rückrunde und qualifizierte sich so auch für den UEFA-Cup.

Während Monaco schon vorzeitig den Gewinn der Meisterschaft feiern konnte, fielen die Entscheidungen am unteren Tabellenende mit Ausnahme des Abstiegs von Le Havre erst am letzten Spieltag, wobei hinsichtlich der Frage, wer zumindest noch eine Chance in der Relegationsrunde bekommen würde, sogar das Torverhältnis den Ausschlag zu Lasten von Brest gab. Selbst der Meister von 1986, Paris Saint-Germain, entging dem Abstieg nur knapp. Zur folgenden Saison schafften der FC Sochaux und Racing Strasbourg den direkten Aufstieg, der nach den Barrages auch noch dem Zweitdivisionär SM Caen gelang.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Meistermannschaft AS Monaco

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1987/88
 Coupe de France 1987/88

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Weblinks 
 Statistiken auf lfp.fr

Anmerkungen und Nachweise 

1987/88
Fußballsaison 1987/88